Ceyras est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Toponyme 

 Ceyras, commune française située dans le département de l'Hérault et la région Occitanie.

Patronyme 

 Auguste Ceyras, (1793-1877), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme